Верхелес има више значења:

 Верхелес, Рафаел Лопез (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Верхелес, Гранерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику